RN9 oder RN 9 steht für:
 Route nationale 9, Nationalstraße in Frankreich
 RN9 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN9 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 9 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN9 (Mali), Fernstraße in Mali
 N9 (Niger), Fernstraße in Niger
 Ruta 9 (Chile), Fernstraße in Chile
 RN 9 (Zentralafrikanische Republik), Nationalstraße in der Zentralafrikanischen Republik